Molinet ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Molinet im Département Allier

Molinet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Molinet (1435–1507), französischer Dichter, Chronist und franko-flämischer Komponist
 María Elena Molinet († 2013), kubanische Bühnenbildnerin